Kazachs voetbalelftal onder 17 (mannen)
Kazachs voetbalelftal onder 17 (vrouwen)